Bolzano–Weierstrass-tétel, korlátos sorozatok konvergens részsorozatairól szóló tétel
 Casorati–Weierstrass-tétel, holomorf függvények lényeges szingularitás körüli viselkedését leíró tétel
 Lindemann–Weierstrass-tétel, az Euler-féle szám transzcendenciájáról szóló tétel
 Stone–Weiertstrass-tétel, az approximációs tétel általánosítása
 Weierstrass approximációs tétele, zárt intervallumon egyváltozós valós függvények közelítéséről szóló tétel
 Weierstrass-elmélet, a hatványsorokra vonatkozó Weierstrass-maradékososztási tételből és Weierstrass-előkészítésitételből áll
 Weierstrass faktorizációs tétele, egyváltozós komplex függvények nullhelyeiről szóló tétel
 Weierstrass-szélsőértéktétel, kompakt halmazon értelmezett függvények szélsőértékeiről